Ласица:

 Населённые пункты

 Ласица (Волковский сельсовет) — деревня в Волковском сельсовете Поставского района Витебской области (Белоруссия).
 Ласица (Козловщинский сельсовет) — деревня в Козловщинском сельсовете Поставского района Витебской области (Белоруссия).

 Реки
 Ласица (приток Голбицы) — правый приток Голбицы, река в Витебской области Белоруссии.
 Ласица (приток Бзуры) — правый приток Бзуры, протекает в Польше, в Мазовецком воеводстве.

 Персоналии
 Ласица, Николай Николаевич (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Ласица Евгений Васильевич  (род. 1984) - Кандидат в депутаты http://www.chausynews.by/?p=43094